Rajd Nowej Zelandii 1984 (15. Sanyo Rally of New Zealand) – 15 Rajd Nowej Zelandii rozgrywany w Nowej Zelandii w dniach 23-26 czerwca. Była to siódma runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1984.  Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej. Bazą rajdu było miasto Auckland.

Wyniki końcowe rajdu

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja po 7 rundach 

Tabele przedstawiają tylko pięć pierwszych miejsc.

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

Nowa Zelandia
1984
1984 w Nowej Zelandii